De Hoeven kan verwijzen naar:

De Hoeven (Beuningen), een wijk in Beuningen
De Hoeven (Heusden), een buurtschap in Heusden